

Artes 
 Vitorino Salomé — cantor português

História 
 Vitorino — imperador das Gálias no 
 Vitorino de Pettau — santo cristão do 
 Vitorino (duque) — oficial romano do

Geografia  
 Vitorino (Paraná) — município do estado do Paraná, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história